Weerradar, een rondzoekradar voor het detecteren en waarnemen van neerslag
 Buienradar (weerplatform), een platform dat weersvoorspellingen laat zien